Berrocal puede referirse a:

Berrocal, lugar donde hay berruecos, formaciones de roca granítica.

Topónimos

 Berrocal (Huelva), municipio de la provincia de Huelva.
 Berrocal (Segovia), localidad del municipio de Turégano, provincia de Segovia.
 Alamedilla del Berrocal, localidad del municipio de Ávila, provincia de Ávila.
 Berrocal de Huebra, municipio de la provincia de Salamanca.
 Berrocal de Salvatierra, municipio de la provincia de Salamanca.
 Berrocal de la Espinera, localidad del municipio de Tabera de Abajo, provincia de Salamanca.
 Berrocal del Río, localidad del municipio de Saelices el Chico, provincia de Salamanca.
 Berrocal del Campo, localidad del municipio de Tabera de Abajo, provincia de Salamanca.
 El Berrocal (Becerril de la Sierra), localidad del municipio de Becerril de la Sierra, comunidad de Madrid.
 El Berrocal (El Boalo), localidad del municipio de El Boalo, comunidad de Madrid.
 El Berrocal (Manzanares el Real), localidad del municipio de Manzanares el Real, comunidad de Madrid.
 El Berrocal (Moralzarzal), localidad del municipio de Moralzarzal, comunidad de Madrid.
 Santa María del Berrocal, municipio de la provincia de Ávila.

Otros 
 Berrocal (apellido), apellido español.
 Rafael Berrocal Buzal (n. 1914), futbolista español.
 Jesús Berrocal Campos (n. 1988), futbolista español.
 Yola Berrocal (n. 1970), personaje mediático de España.